est la formule brute de plusieurs isomères.

 Hétéroside
 gastrodine, numéro CAS 
 salicyline, numéro CAS